Tuomiokirkonpuisto () peut designer :

 Tuomiokirkonpuisto (Turku), parc de la cathédrale de Turku
 Tuomiokirkonpuisto (Tampere), parc de la cathédrale de Tampere